Кобелєв Олександр Васильович — архітектор;
 Кобелєв Олександр Іванович — Герой Радянського Союзу.

російські прізвища